Neustadt kan syfta på

Tyska för ny stad, är namnet på ett stort antal städer och stadsdelar i tysktalande länder. En studie från 1954 listade 600 platser i Centraleuropa som bar eller hade burit namnet. Det används även som familjenamn.

Geografi

Polen 

 Neustadt bei Pinne – det tyska namnet på en stad i Storpolens vojvodskap i centrala Polen, se Lwówek
 Neustadt in Oberschlesien – det tyska namnet på en stad i Opole vojvodskap i södra Polen, se Prudnik
 Neustadt in Westpreußen – en stad i Pommerns vojvodskap i norra Polen, se Wejherowo

Tyskland 

 Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim – ett distrikt i nordvästra delen av Bayern
 Neustadt an der Aisch – en stad i Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim i Bayern
 Neustadt Brandenburg – en tidigare stad som idag ingår i Brandenburg an der Havel i Brandenburg
 Neustadt an der Donau - en stad i Bayern
 Neustadt an der Orla – en stad i Thüringen
 Neustadt an der Waldnaab - en stad i Bayern
 Neustadt bei Coburg – en stad i Landkreis Coburg, Bayern
 Landkreis Neustadt an der Waldnaab – ett distrikt i nordöstra delen av det tyska förbundslandet Bayern
 Amt Neustadt (Dosse) – ett kommunalförbund (Amt) i Tyskland
 Neustadt (Dosse) (Neustadt an der Dosse) – en stad i Brandenburg
 Neustadt-Glewe – en stad i Mecklenburg-Vorpommern
 Neustadt am Rübenberge – en stad i Niedersachsen
 Neustadt an der Weinstrasse (Neustadt an der Haardt) – en stad i Rheinland-Pfalz
 Neustadt in Holstein – en stad i Schleswig-Holstein
 Titisee-Neustadt (Neustadt im Schwarzwald) – en stad i Baden-Würtemberg
 Neustadt in Sachsen – en kommun i Sachsen
 Hamburg-Neustadt – en stadsdel i Hamburg
 Neustadt/Vogtl. – Sachsen, 
 Bad Neustadt an der Saale – en kommun i Bayern
 Neustadt, Am Ohmberg – en tidigare kommun i Thüringen
 Neustadt (Hessen) – kommun i Hessen
 Neustadt (Wied) – en kommun i Landkreis Neuwied i Rheinland-Pfalz
 Neustadt/Westerwald – en kommun i Westerwaldkreis i Rheinland-Pfalz, 
 Neustadt am Kulm – en stad i Bayern, 
 Neustadt am Main – kommun i Landkreis Main-Spessart, Bayern

Ungern 

 Neustadt an der Donau – en stad i centrala Ungern, belägen vid Donau, se Dunaújváros
 Neustadt am Zeltberg – ett samhälle i Ungern, se Sátoraljaújhely

Österrike 

 Politischer Bezirk Wiener Neustadt – distrikt, Niederösterreich, 
 Wiener Neustadt – ett distrikt i delstaten Niederösterreich
 Wiener Neustadt (kommun) – Niederösterreich, Wiener Neustadt Stadt,

Personer 
 Richard Neustadt – en amerikansk statsvetare